Heroj ima več pomenov:
 oznaka za polboga v grški mitologiji
 odlikovanja:
 heroj Belorusije
 heroj Izraela
 heroj Jugoslavije
 heroj Mongolije
 heroj Ruske federacije
 heroj Sovjetske zveze
 heroj Ukrajine
 glavni junak v literarnem delu.
 Heroj - film (angl. Hero)
 Razred podmornic Jugoslovanske vojne mornarice